Хосе́ Мари́я Лава́лье (; 21 апреля 1902, Лима, Перу — 17 июля 1984) — перуанский футболист, нападающий, участник чемпионата Южной Америки 1927, чемпионата мира 1930 года, ЧЮА 1935 и ЧЮА 1937.

Карьера

Клубная 
Хосе Мария Лавалье всю карьеру играл за клуб «Альянса Лима» в чемпионате Перу. Шесть раз вместе с клубом становился чемпионом страны.

В сборной 
Хосе дебютировал в составе национальной сборной на чемпионате Южной Америки 1927, сыграл на турнире 3 матча.

Тремя годами позже играл на чемпионате мира в Уругвае, выходил на поле в обоих матчах сборной.

Также принимал участие в матчах на Кубок Южной Америки в 1935 и 1937 годах.

Итого: 11 матчей / 1 гол; 3 победы, 0 ничьих, 8 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net 
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Перу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки сборной Перу по футболу